Popone, sinonimo di Cucumis melo
 Popone (patriarca), patriarca di Aquileia
 Popone (vescovo), vescovo di Bressanone

Pagine correlate 
 Poppone